Куляк — река в России, протекает по Башкортостану.
 Куляк, Иван Витальевич (род. 2002) — российский спортивный гимнаст. Чемпион России среди юниоров 2019 года в многоборье и вольных упражнениях, серебряный призёр в упражнении на турнике.

См. также 
 Куляко